Керамика:

 Керамика — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками.
 «Керамика» () — бразильский футбольный клуб, представляющий город Граватаи из штата Риу-Гранди-ду-Сул.
 «Керамика» () — белорусское ОАО по производству керамического кирпича и дренажных труб.

См. также 
 
 
 ТАУ Керамика